Bałtycki Klucz Lodowy
 Bieszczadzka Kolejka Leśna